Bramstång är ett  svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Bramstång (1932–2019), svensk jurist 
 Nils Bramstång (1902–2002), svensk jurist

Se även 
 Bramstång (segling)

Svenska efternamn